Jack Ryan (postać fikcyjna) – postać z wielu książek Toma Clancy'ego, na podstawie których nakręcono kilka filmów; rolę Ryana grają w nich m.in. Alec Baldwin, Harrison Ford i Ben Affleck
 Jack Ryan (polityk) – kandydat do senatu USA z ramienia Partii Republikańskiej w 2004 roku; zmuszony do wycofania się.
 Jack Ryan (projektant)
 Jack Ryan (bokser)